Samsung SGH-E500 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Особливості: диктофон; в зовнішню панель вбудовано штучні камні; фотокамера VGA 640х480, спалах

Схожі моделі 
 Soutec Q70
 LG F2100
 Samsung SGH-Z100
 Alcatel OneTouch C656
 Samsung SGH-E310

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2006 році